Гернси (): 

 Гернси — остров в проливе Ла-Манш в составе Нормандских островов.
 Гернси (коронное владение) — коронное владение британской короны, состоящее из островов Гернси, Олдерни и Сарк, а также ряда более мелких островов.
 Гернси — единственный аэропорт на острове Гернси, Великобритания.
 Гернси — футбольный клуб, расположенный в Сент-Питер-Порте, Гернси.

Географические объекты

Канада 
 Гернси (Саскачеван)

Соединённые Штаты Америки 
 Гернси (Айова)
 Гернси — город в штате Вайоминг
 Гернси (Калифорния)
 Гернси — административно-территориальный округ в штате Огайо

См. также 
 Гернсийский свитер — предмет одежды.